Gosho Aoyama (1963, Hokuei, Tottori) dibuixant japonès de manga 
 Nanae Aoyama (Kioto, 1983), escriptora japonesa